Симона Халеп була чинною чемпіонкою, але вирішила того року не брати участі.
Ежені Бушар виграла свій перший титул WTA в кар'єрі, у фіналі перемігши Кароліну Плішкову з рахунком 6–2, 4–6, 6–3.

Сіяні гравчині

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Кваліфікація

Сіяні

Кваліфікувались

Щасливі лузери

Кваліфікаційна сітка

Перший кваліфаєр

Другий кваліфаєр

Третій кваліфаєр

Четвертий кваліфаєр 
{{Теніс сітка 1/4 3
| RD1= 1 коло
| RD2= 2 коло
| RD3=кваліфікаційний матч

|team-width=175

| RD1-seed1=4
| RD1-team1= Олександра Соснович
| RD1-score1-1=3
| RD1-score1-2=1
| RD1-score1-3= 
| RD1-seed2= 
| RD1-team2=
| RD1-score2-1=6
| RD1-score2-2=6
| RD1-score2-3= 

| RD1-seed3= 
| RD1-team3= Пемра Озген
| RD1-score3-1=6
| RD1-score3-2=6
| RD1-score3-3= 
| RD1-seed4=WC
| RD1-team4= Таїсія Мордергер
| RD1-score4-1=4
| RD1-score4-2=4
| RD1-score4-3= 

| RD1-seed5= 
| RD1-team5= Монтсеррат Гонсалес
| RD1-score5-1=6
| RD1-score5-2=7
| RD1-score5-3= 
| RD1-seed6= 
| RD1-team6= Катажина Кава
| RD1-score6-1=1
| RD1-score6-2=5
| RD1-score6-3= 

| RD1-seed7= 
| RD1-team7= Кремінь Ілона Едуардівна
| RD1-score7-1=6
| RD1-score7-2=1
| RD1-score7-3=3
| RD1-seed8=9
| RD1-team8= Поліна Виноградова
| RD1-score8-1=3
| RD1-score8-2=6
| RD1-score8-3=6

| RD2-seed1= 
| RD2-team1=

Посилання 
 Main draw 
 Qualifying draw 

Nurnberger Versicherungscup, одиночний розряд
2014